El Hino da Carta o Hymno da Carta (El Himno de la Carta, en referencia a la Carta Constitucional que Pedro IV otorgó a los portugueses en 1826), llamado oficialmente Hymno nacional português (Himno nacional portugués) en mayo de 1834, fue el himno nacional de Portugal entre 1834 y 1910. Su autor fue el propio rey Pedro IV, que fue también el Emperador Pedro I de Brasil.

Luego de la proclamación de la República Portuguesa fue reemplazado por A Portuguesa, el actual himno nacional.

Letra

Enlaces externos 
Download del Hino da Carta.

carta
Símbolos de Portugal
Composiciones en mi bemol mayor